Джема́л Васи́льевич Зейнклишви́ли (; 7 января 1937, Боржоми, Грузинская ССР — 1 сентября 2011, Боржоми, Грузия) — советский футболист, мастер спорта СССР (1959), наиболее известен по выступлениям за «Динамо Тбилиси». Брат оперного певца Тенгиза Зейнклишвили.

Биография 

Джемал Зейнклишвили родился и вырос в Боржоми, где и начал заниматься футболом, играя за местные команды. В юности он также увлекался горнолыжным спортом, в котором добился определённого успеха, но Зейнклишвили решил выбрать футбол. В 1958 году он играл за «Буревестник Тбилиси», где его заметили представители «Динамо». В 1959—1965 годах он играл за тбилисское «Динамо», в высшей лиге СССР сыграл 171 матч, забил 6 голов. Был чемпионом СССР 1964 года (в том же году попал в список 33 лучших футболистов сезона в СССР) и дважды завоёвывал бронзу: в 1959 и 1962 годах; играл на позициях полузащитника или защитника. Завершил карьеру в 1967 году в составе «Мешахте». После завершения карьеры игрока посвятил себя тренерской деятельности, с 1990-х годов принимал участие в работе Федерации футбола Грузии.

В последние месяцы жизни болел, скончался 1 сентября 2011 года. Похороны состоялись 3 сентября в Боржоми. В его честь в Боржоми был назван стадион.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте allfutbolist.ru
 Скончался ветеран тбилисского «Динамо» Джемал Зеинклишвили
 Анатолий Мильченко: Смерть Джемала Зеинклишвили — это большая потеря для грузинского спорта и для Грузии в целом

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Мешахте»
Мастера спорта СССР